Беле́дин — русская фамилия. Известные носители:

 Беледин, Артур Власович (род. 1941) — советский и российский тренер по лыжным гонкам;
 Беледин, Юрий Михайлович (1935—2014) — советский и русский прозаик, поэт, журналист, историк.